Parkersburg désigne :

 Parkersburg, un village situé dans l’Illinois ;
 Parkersburg, une ville du comté de Butler dans l’Iowa ;
 Parkersburg, une ville située en Virginie-Occidentale.

Homonymie de localités aux États-Unis